Овчи́нников — русская фамилия (женская форма ) и топоним.

Фамилия

А 
 Овчинников, Адольф Николаевич (1931—2021) — художник-реставратор.

Б 
 Овчинников, Борис Васильевич (1920—1981) — Герой Советского Союза.

В 
 Овчинников, Валентин Александрович (1880 — после 1929) — российский и советский юрист.
 Овчинников, Валерий Викторович (род. 1947) — российский футбольный тренер.
 
 
 
 Овчинников, Всеволод Владимирович (1926—2021) — журналист-международник, востоковед.

Г—М 
 
 Овчинников, Григорий Семёнович (1898—1943) — Герой Советского Союза.
 Овчинников, Дмитрий Афанасьевич (1909—1992) — советский военный деятель, полковник.
 Овчинников, Евгений Иванович (1903—1965) — русский советский композитор.
 
 Овчинников, Илья Григорьевич (1931—2012) — строитель, Герой Социалистического Труда.
 Овчинников, Кирилл Владимирович (1933—2009) — советский и российский художник-иллюстратор.
 
 Овчинников, Леонид Миронович (1922—2006) — советский врач, Герой Социалистического Труда.
 
 
 Овчинников, Михей Иванович (1860 — ?) — крестьянин, депутат Государственной думы.

Н—Ю 
 Овчинников, Никита Сергеевич (род. 1992) — российский биатлонист.
 
 
 Овчинников, Пётр Андреевич (1893—1968) — советский партийный и административно-хозяйственный деятель.
 Овчинников, Поликарп Петрович (в монашестве Пафнутий; 1827—1907) — церковный деятель, писатель.
 Овчинников, Реджинальд Васильевич (1926—2008) — советский и российский историк и литературовед.
 Овчинников, Роберт Васильевич (род. 1943) — советский хоккеист с мячом.
 Овчинников, Родион Юрьевич (род. 1960) — советский и российский актёр.
 Овчинников, Роман Константинович (род. 1987) — российский футболист.

Топоним 
 Овчинников — хутор в Дубовском районе Ростовской области России.

См. также 
 Овчинникова
 Улица Овчинникова